

Anno 
 1926 – (MCMXXVI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1926 a.C.

Matematica 
 1926 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1926 Demiddelaer – asteroide della fascia principale del sistema solare